Smeets ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Smeets (1891–1969), französischer Autorennfahrer
 Alice Smeets (* 1987), belgische Fotografin
 Axel Smeets (* 1974), belgischer Fußballspieler
 Heinz-Dieter Smeets (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hendrikus Smeets (* 1960), niederländischer Geistlicher, Bischof von Roermond
 Hermann Smeets (1910–1997), Düsseldorfer Widerständler gegen den NS
 Jan Smeets (* 1985), niederländischer Schachgroßmeister
 Jean-Robert Smeets (1916–2003), niederländischer Romanist und Mediävist
 Joseph Smeets (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Marie-Luise Smeets (* 1936), von 1994 bis 1999 Oberbürgermeisterin in Düsseldorf 
 Mart Smeets (* 1947), niederländischer Radio- und TV-Moderator, Journalist und Sportkommentator
 Martine Smeets (* 1990), niederländische Handballspielerin
 Robert Smeets (* 1985), australischer Tennisspieler
 Roger Smeets (* 1960), niederländischer Opern-Sänger (Bariton)
 Theo Smeets (* 1964), niederländischer Schmuckgestalter